

Patronyme 
 Alexandre Markelbach (1824-1906) est un peintre belge.

Toponyme 
 Rue Alexandre Markelbach à Bruxelles.